Robert McNair ist der Name folgender Personen:

* Robert McNair Price (* 1954), US-amerikanischer Theologe, siehe Robert M. Price 
 Robert Evander McNair (1923–2007), US-amerikanischer Politiker (South Carolina)

Siehe auch:
 Bob McNair (Robert C. McNair; 1937–2018), US-amerikanischer Unternehmer